Добросе́рдов — русская фамилия. Известные носители:

 Добросердов, Константин Леонидович (1891—1949) — генерал-майор.
 Димитрий (Добросердов) (1865—1937) — епископ РПЦ, причислен к лику святых.
 Герасим (Добросердов) (1809—1880) — епископ РПЦ, причислен к лику святых.
 Добросердов, Дмитрий Константинович (1876—1936) — доктор химии, профессор Киевского политехнического института.
 Добросердов, Пётр Тимофеевич (1947—2006) — российский дипломат.